Peter Benedix ist der Name folgender Personen:

* Peter Benedix (Schriftsteller) (eigentlich Peter Jerusalem; 1877–1954), deutscher Schriftsteller
 Peter Benedix (Dokumentarfilmer) (* 1980), deutscher Dokumentarfilmer